Termin TRMK ima više značenja.

 TRNK (adenin22-N1)-metiltransferaza, enzim
 Trustmark, NASDAQ oznaka preduzeća